Contea di Nevada o Nevada County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Nevada (Arkansas)
 Contea di Nevada (California)